Каценеленбаум - фамилия:

 Каценеленбаум, Борис Захарович (1919—2015) — советский учёный-радиофизик, доктор физико-математических наук, профессор. 
 Каценеленбаум, Захарий Соломонович (1885—1961) — российский и советский юрист и экономист, отец Бориса Каценеленбаума.

См. также 
 Кацалены